Croswell steht für:

 Croswell (Michigan), Ort im US-Bundesstaat Michigan

Croswell ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Croswell (1825–1886), US-amerikanischer Politiker
 Noel Croswell (1909–1964), britischstämmiger Polizeibeamter und jamaikanischer Polizeichef